Открытый чемпионат Делрей-Бич — мужской профессиональный теннисный турнир, проводимый в феврале в Делрей-Бич (США) на открытых хардовых кортах. С 2009 года турнир относится к серии ATP 250 с призовым фондом около 720 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.

История 
Соревнование начало свою историю в 1991 году, когда в Пемброк-Пайнс (Флорида, США) был проведён теннисный турнир ранга «челленджер». В нём приняли участие три бывших теннисиста из лидирующей группы рейтинга ATP: Джимми Ариас, Гильермо Вилас и Андрес Гомес. Через два года турниру была присвоена категория международная, и он был перенесён в город Корал-Спрингс, расположенный в том же округе Брауард, что и Пемброк-Пайнс. В это время турнир носит название «Чемпионат Америки на красном грунте» ().

В 1999 году организаторы турнира подписали десятилетний контракт с городом Делрей-Бич в округе Палм-Бич о проведении турнира на кортах местного теннисного центра; в 2004 году контракт был продлён до 2013 года, а год спустя — до 2025 года. Турнир сменил не только место проведения, но и время (с мая перенесён на март) и тип корта (с 1999 года проводится на харде).

Титульным спонсором турнира в 1999-2001 годах является фирма «Citrix Systems». С 2001 года турнир носит название «Международный теннисный чемпионат» (). В 2004 году спонсором была компания «Millennium National Events». В 2005 году титульным спонсором турнира стал город Делрей-Бич.

Победители и финалисты
Четырём теннисистам удалось выиграть местный чемпионат в одиночном разряде по два раза: именно столько титулов на счету Джейсона Столтенберга, Яна-Майкла Гэмбилла, Ксавье Малисса и Эрнеста Гулбиса. В парном разряде шесть раз сильнейшими становились братья Брайаны, а ещё три титула на счету Ненада Зимонича. Нескольким теннисистам удавалось выиграть приз и в одиночном и в парном разряде, а впервые это удалось Тодду Вудбриджу, ставшему абсолютным чемпионом соревнования 1995 года.

Финалы турнира

Ссылки 
 Официальный сайт